Alfántega kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alfántega (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Alfántega (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar